Francesco Cardella – editore e imprenditore italiano
Lara Cardella – scrittrice italiana
Salvatore Cardella – architetto italiano
Tony Cardella – kickboxer italiano